Hemiaspidius är ett släkte av skalbaggar. Hemiaspidius ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Hemiaspidius